Alonso Ferreira de Matos (Montes Claros, 1980. augusztus 11. –), vagy egyszerűen Alonso brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
 

1980-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Cruzeiro labdarúgói
A Criciúma EC labdarúgói
A Fluminense FC labdarúgói
A Paysandu SC labdarúgói
A Nacional labdarúgói
A Marítimo labdarúgói
A Tupi FC labdarúgói
A Villa Nova AC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek